NVH kann eine Abkürzung sein für:
 Noise Vibration Harshness, unerwünschte Geräusche im Kraftfahrzeug
 Nahverkehr Hohenlohekreis
 Norwegische Veterinärhochschule
 Notverband vertriebener Hochschullehrer (nach dem Zweiten Weltkrieg)

NVH